Gródki bezeichnet Dörfer in Polen:
 Gródki (Płośnica), Dorf der Gmina Płośnica im Powiat Działdowski der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945: Grodtken, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Gródki (Turobin), Dorf der Gmina Turobin in der Woiwodschaft Lublin